Je každoročně udělovaná trofej pro hráče s nejvíce trestnými minutami v základní části švédské Svenska hockeyligan. 
2021-2022	78	 Leon Bristedt (F)	1995	Stockholm, SWE	
2020-2021	100	 Brian Cooper (D)	1993	Anchorage, AK, USA	Anaheim Ducks (2012)
2019-2020	98	 Joonas Rask (F)

Držitelé 

Trofeje a ocenění Svenska hockeyligan